Die DDR-Rundfahrt 1953 fand vom 21. bis 30. August statt. Das zum fünften Mal ausgetragene Etappenrennen wurde vom Magdeburger Gustav-Adolf Schur gewonnen. Die DDR-Nationalmannschaft I gewann den Teamwettbewerb.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus 126 Fahrern, die aus 21 Mannschaften kamen. Es waren folgende Mannschaften gebildet worden: Zwei DDR-Nationalteams, der westdeutsche Bund Deutscher Radfahrer (BDR), 16 DDR-weite Sportvereinigungen (SV), der RV Sturmvogel 25 Dortmund und eine gemischte DDR-Mannschaft.

Streckenverlauf 

Die in neun Etappen unterteilte Rundfahrtstrecke war 1672 Kilometer lang und berührte zwölf der 14 DDR-Bezirke. Start und Ziel waren in Ost-Berlin. Mit 226 Kilometern war die Schlussetappe von Görlitz nach Ost-Berlin der längste Tagesabschnitt, während die achte Etappe von Dresden nach Görlitz mit 138 Kilometern die kürzeste Distanz aufwies. Zwischen Magdeburg und Görlitz lagen fünf Bergetappen.

Rennverlauf 
Auf den ersten Etappen war zunächst kein eindeutiger Favorit auszumachen. Karl Leus (BDR) Etappensieg am ersten Tag blieb eine Eintagsfliege, er verlor bereits auf dem zweiten Tagesabschnitt über zwei Minuten. Der neue Spitzenreiter Lothar Meister II (DDR II) machte seine Chancen auf der vierten Etappe zunichte, als er sich eine Zeitstrafe wegen Windschattenfahrens einhandelte. Er musste das Gelbe Trikot des Spitzenreiters an seinen Mannschaftskameraden Horst Siegel abgeben, der seinerseits auf der siebten Etappe einen Leistungseinbruch erlebte und in der Gesamtwertung vom Etappensieger Gustav-Adolf Schur (DDR I) abgelöst wurde. Dieser hatte auf den 166 Kilometern zwischen Karl-Marx-Stadt das Fahrerfeld um 3:29 Minuten distanziert. Auf den letzten beiden Tagesabschnitten gelang es Schur, seine Konkurrenten so weit zu kontrollieren, dass sein Gesamtsieg nicht mehr in Gefahr geriet.

Erwartungsgemäß holte sich die Erste DDR-Nationalmannschaft mit den Fahrern Paul Dinter, Lothar Meister I, Erich Schulz, Gustav-Adolf Schur, Bernhard Trefflich und Detlef Zabel den Sieg in der Mannschaftswertung. Überraschend gut behaupteten sich die Fahrer des Bundes Deutscher Radfahrer. Sie stellten dreimal den Etappensieger und kamen in der Endwertung auf Rang Drei hinter der Mannschaft der Sportvereinigung Einheit und noch vor der Zweiten DDR-Nationalmannschaft.

Endergebnisse

Literatur 
 DDR-Sportzeitung Deutsches Sportecho, Ausgaben August 1953

Radrennen 1953
1953